Iulus kan syfta på:

 Iulus – grekisk och romersk mytologi son till Aeneas och Kreusa, se Ascanius
 Iulus (djur) – ett släkte av mångfotingar